А́бд аль-Малі́к (, ʿAbd al-Malik) — арабське чоловіче особове ім'я. Походить від арабських слів абд (слуга, раб) і аль-малік (Король — один із титулів Бога). Означає «слуга короля, раб Божий». Схоже за семантикою арабське ім'я — Абдаллах. Також — Абдельмале́к (Abdelmalek), Абдулмалі́к (Abdulmalik), Абду́л-Малі́к (Abdul Malik), Абду́л-Мале́к (Abdul Malek), Абда́л-Малі́к (Abdal-Malik).

Особи

Халіфи 
 Абд аль-Малік — 5-й халіф з династії Омейядів (685—705).

Марокко 
 Абд аль-Малік I — султан Марокко (1576—1578).
 Абд аль-Малік II — султан Марокко

Саманіди 
 Абд аль-Малік I — саманідський правитель (954—961).
 Абд аль-Малік II — саманідський правитель (999).

Інші 
 Абд аль-Малік Лісабонський — правитель Лісабонської тайфи (1022—1034).

Арабські імена